, un film japonais de Yasujirō Ozu sorti en 1934 ;
 L'Amour d'une mère (La corda d'acciaio), un film italien de Carlo Borghesio sorti en 1954 ;
 L'Amour d'une mère (ou Le Défi d'une mère au Québec) (), un téléfilm américain de Gregg Champion diffusé en 2004.